Бутане:

 Бутане, Валентина (1929—2012) — советская и латвийская певица, вокальный педагог.
 Бутане, Ингуна (род. 1986) — латвийская модель.